Unidad Habitacional CTM kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unidad Habitacional CTM, Hidalgo, ort, Mineral de la Reforma, 
 Unidad Habitacional CTM, Querétaro Arteaga, ort, Cadereyta de Montes,